Enyel Escoe (San José, Costa Rica, 8 de mayo de 2003) es un futbolista costarricense que juega como delantero centro en el Municipal Grecia  de la Primera División de Costa Rica.

Trayectoria

A.D Carmelita 
Fue enviado a préstamo por parte de Herediano U20 al club A.D de la Segunda División de Costa Rica, el 31 de diciembre de 2021 se desvincula del equipo verdolaga.

Municipal Grecia 
Fue enviado a préstamo de parte de Herediano U20 a las Panteras, el equipo Municipal Grecia de la Primera División de Costa Rica. 

El 15 de enero de 2022, Enyel debutó con el equipo, y de su carrera como profesional, enfrentándose ante el equipo mayor, dueño de su ficha, el Club Sport Herediano, ingresando de cambio al minuto 92, el encuentro finalizó con el marcador 1-1.

Tuvo participación de 15 juegos disputados, ofreció un gol y 1 asistencia, sumó en total 684 minutos con el equipo.

C.S Herediano 
Debutó con el equipo mayor, el C.S Herediano en la Supercopa contra el C.S Cartaginés, apareciendo en la alineación titular, disputando todo el encuentro en la victoria en el marcador 2-0. Enyel obtuvo su primer título de su carrera profesional con los florenses.

Realizó su debut con Herediano, pero esta vez en la Primera División de Costa Rica, en la primera jornada del torneo apertura, apareció en la alineación titular contra el A.D Guanacasteca, en el segundo tiempo es sustituido por John Jairo Ruiz, el partido finalizó con victoria en el marcador 2-0.

Selección nacional

Categorías inferiores

Campeonato Sub-20 de la Concacaf 
Fue convocado el 9 de junio de 2022 a representar a la Selección de fútbol sub-20 de Costa Rica de cara a las eliminatorias del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Enyel apareció en el banco de suplencia en el primer partido de Costa Rica ante Jamaica, sin lograr ver minutos en el empate 1-1. En el siguiente partido, se enfrentaban ante Antigua y Barbuda, Enyel apareció en la alineación titular e incluso anotó al minuto 77, anotando el segundo gol para Costa Rica, un minuto después fue sustituido por Doryan Rodríguez, el partido finalizó a favor de Costa Rica con el marcador 0-3. logrando avanzar a octavos de final, en su tercer partido en fase de grupos se enfrentó a la selección de Honduras. Enyel, apareció en el banco de suplencia contra Honduras, ingresó al terreno de juego al minuto 65, finalizado el partido, Costa Rica obtiene su primera derrota en fase de grupos con el marcador 0-1, Costa Rica se posicionó en la 2° con 4 puntos en primera fase de grupos.

En octavos de final, Costa Rica se enfrentaba ante la selección de Trinidad y Tobago, Enyel apareció en la alineación titular del partido, al minuto 57 era sustituido por Doryan Rodríguez, el encuentro finalizaba con goleada en el marcador 4-1 a favor de Costa Rica, de esta manera, la selección de Costa Rica se convertía en la primera selección en clasificar a cuartos de final. En la etapa de cuartos de final, se enfrentaban ante el vigente campeón de la categoría, ante la selección de Estados Unidos, Enyel apareció en la alineación titular contra Estados Unidos, en la parte complementaria fue sustituido por Doryan Rodríguez, finalizado el partido, Costa Rica caía derrotada ante Estados Unidos en el marcador 0-2, sacándolos del campeonato y sin poder clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2023.

Estadísticas  
 Actualizado al último partido jugado el .

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Enyel Escoe en Transfermarkt.

 Ficha de Enyel Escoe en Soccerway.

 
Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas del Club Sport Herediano